Argentiera – centro abitato della Sardegna
 Argentiera – isola della Grecia
 Argentiera – professione dell'artigianato

Pagine correlate
 Argentera